Блено-ле-Понт-а-Муссон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 Блено () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна.
 Блено-ле-Туль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.

Див. також
 Блен